Blue Blood and Red – cortometraggio del 1914 diretto da Edward LeSaint
Blue Blood and Red – cortometraggio del 1922 diretto da Duke Worne